Бели́нский — фамилия. 
 Белинские — ряд старинных дворянских и графских родов.

 
 Белинский, Анатолий Иванович (род. 1926) — советский и российский писатель, главный редактор Лениздата.
 Белинский, Антон Александрович (1864—1930) — польский юрист, депутат Государственной думы II созыва.
 Белинский, Борис Константинович (1885—?) — российский спортивный стрелок.
 Белинский, Василий Алексеевич (1905—1988) — советский учёный, доктор физико-математических наук.
 Белинский, Виссарион Григорьевич (1811—1848) — русский теоретик литературы, критик, публицист.
 Белинский, Виталий Владимирович (род. 1989) — белорусский хоккеист, вратарь.
 
 Белинский, Владислав Варфоломеевич (Чеслав (Вацлав) Белинский) (1872—1918) — рабочий-революционер, участник установления Советской власти на Украине и Январского восстания 1918 года против УНР.
 Белинский, Дмитрий Геннадьевич (род. 1963) — советский и российский музыкант.
 Белинский, Евгений Фёдорович (род. 1924) — украинский историк, педагог.
 Белинский, Ефим Семёнович (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Белинский, Казимир Людвик (ум. 1713) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Белинский, Михаил (ум. 1746) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Белинский, Михаил Иванович (1883—1921) — украинский военный и государственный деятель. Контр-адмирал УНР.
 Белинский, Моисей Ильич (род. 1946) — советский и израильский физик и химик.
 Белинский, Николай Иванович (1852—1930-е) — украинский историк, этнограф, языковед, педагог.
 Белинский, Олег Александрович (род. 1942) — советский и российский театральный режиссёр.
 Белинский, Павел Петрович (1928—1986) — советский математик, первый декан ММФ НГУ (1961—1963).
 Белинский, Пётр (1754—1829) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Белинский, Стани́слав Ко́стка (?—1812) — маршалок Гродненского сейма (1793), последнего сейма Речи Посполитой.
 Белинский, Степан Сидорович (1916—1995) — механик-водитель, старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Белинский, Терентий Терентьевич (1901—1961) — советский военный деятель, полковник.
 Белинский, Франтишек (1683—1766) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Белинский, Франтишек (1742—1809) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Белинский, Фредерик (род. 1974) — музыкант направления джаз-мануш.
 Белинский, Яков Львович (1909—1988) — русский советский поэт и переводчик, журналист.
 Белинский, Ян Франтишек (ум. 1685) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.

Разное 
 Белинский — польский дворянский герб.
 Белинский банк — река в России, протекает по территории Володарского района Астраханской области.
 Белинский район — муниципальное образование в Пензенской области России.
 Белинский — город в Пензенской области России (до 1948 — Чембар).
 «Белинский» — фильм о жизни и творчестве Виссариона Белинского.
 Белинский сельский совет — административно-территориальная единица Крыма.



См. также 

 Белинская (значения)
 Белинское
 Билинский